Sezon 2000/2001 klubu AS Roma.

Sezon 
W sezonie 2000/2001 Roma pod wodzą Fabio Capello wywalczyła swoje trzecie w historii mistrzostwo i pierwsze od 1983 roku. Sezon zakończyła z 2 punktami przewagi nad Juventusem, a najlepszym strzelcem zespołu był nowy nabytek „giallorossich” Gabriel Batistuta. W Pucharze UEFA Roma odpadła w 1/8 finału po dwumeczu z em (0:2, 1:0).

Rozgrywki 
 Serie A: mistrzostwo
 Puchar Włoch: 1/8 finału
 Puchar UEFA: 1/8 finału

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach